August Andersson (med olika stavningar) kan syfta på:

August Anderson i Västanå (1817-1883), svensk riksdagsledamot
August Andersson (1850-1931), svensk musiker och evangelist
August Andersson (1860-1944), svensk Alaskamissionär
Pehr August Andersson (1863–1926), svensk lantbrukare och högerpolitiker